Разъезд 71 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 71 — населённый пункт в Карасайском районе Алматинской области.

Россия 
 Разъезд 71 — населённый пункт в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае.